

Geografia 
 Busa – frazione di Vigonza
Busa – frazione di Alzano Lombardo

Linguistica 
 Busa – lingua della famiglia delle lingue mande

Persone 
 Busa di Canosa di Puglia – nobildonna italica dell'epoca delle guerre puniche
 Filippo Busa – hockeista su ghiaccio italiano
 István Busa – schermidore ungherese
 Roberto Busa – linguista e informatico italiano
 Luigi Busà – karateka italiano
 Busa Maduria